|-
| 148501 - ||  || 22 iunie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 148502 - ||  || 26 iunie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 148503 - || 2001 NQ || 10 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 148504 - ||  || 10 iulie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148505 - ||  || 14 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 148506 - ||  || 17 iulie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 148507 - ||  || 23 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 148508 - ||  || 16 iulie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 148509 - ||  || 20 iulie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148510 - ||  || 21 iulie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 148511 - ||  || 27 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 148512 - ||  || 19 iulie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 148513 ||  || 22 iulie 2001 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 148514 - ||  || 10 august 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 148515 - ||  || 11 august 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 148516 - ||  || 8 august 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 148517 - ||  || 11 august 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 148518 - ||  || 13 august 2001 ||  || 
|-
| 148519 - ||  || 11 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 148520 - ||  || 11 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 148521 - ||  || 12 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 148522 - ||  || 14 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 148523 - ||  || 14 august 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 148524 - ||  || 14 august 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 148525 - || 2001 QG || 16 august 2001 ||  || , 
|-
| 148526 - || 2001 QV || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148527 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148528 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148529 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148530 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148531 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148532 - ||  || 17 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148533 - ||  || 17 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 148534 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148535 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148536 - ||  || 17 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148537 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148538 - ||  || 17 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148539 - ||  || 19 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148540 - ||  || 19 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148541 - ||  || 17 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148542 - ||  || 19 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148543 - ||  || 19 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148544 - ||  || 20 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148545 - ||  || 22 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148546 - ||  || 24 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148547 - ||  || 21 august 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 148548 - ||  || 23 august 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 148549 - ||  || 20 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 148550 - ||  || 26 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148551 - ||  || 23 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 148552 - ||  || 23 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 148553 - ||  || 23 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 148554 - ||  || 31 august 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 148555 - ||  || 21 august 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 148556 - ||  || 26 august 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 148557 - ||  || 22 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148558 - ||  || 22 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148559 - ||  || 23 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 148560 - ||  || 23 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 148561 - ||  || 23 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 148562 - ||  || 23 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 148563 - ||  || 23 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148564 - ||  || 24 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 148565 - ||  || 24 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 148566 - ||  || 24 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148567 - ||  || 24 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148568 - ||  || 24 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148569 - ||  || 25 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 148570 - ||  || 25 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148571 - ||  || 25 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148572 - ||  || 26 august 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 148573 - ||  || 20 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 148574 - ||  || 20 august 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 148575 - ||  || 19 august 2001 || Eskridge || Eskridge
|-
| 148576 - ||  || 19 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148577 - ||  || 18 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 148578 - ||  || 17 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 148579 - ||  || 17 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148580 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148581 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148582 - ||  || 20 august 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 148583 - ||  || 20 august 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 148584 - ||  || 27 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 148585 - ||  || 8 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148586 - ||  || 9 septembrie 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 148587 - ||  || 10 septembrie 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 148588 - ||  || 8 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148589 - ||  || 10 septembrie 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 148590 - ||  || 7 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148591 - ||  || 10 septembrie 2001 || Kanab || 
|-
| 148592 - ||  || 11 septembrie 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 148593 - ||  || 7 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148594 - ||  || 7 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148595 - ||  || 8 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148596 - ||  || 8 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148597 - ||  || 8 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148598 - ||  || 11 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148599 - ||  || 10 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148600 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-